Australian Recording Industry Association Music Awards (широко известная как ARIA Music Awards или ARIA Awards) — ежегодная премия, посвященная австралийской музыкальной индустрии, проводимая Австралийской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (ARIA). Мероприятие проводится ежегодно с 1987 года и включает в себя общие жанровые и популярные премии, а также премии в области изобразительных искусств и мастерства (проводятся отдельно с 2004 года), награды за достижения и Зал славы — последние проводились отдельно с 2005 по 2010 год, но вернулись к общей церемонии в 2011 году. В 2010 году премия впервые представила награды общественного голосования.

Победа или номинация на премию ARIA AWARD приводит к большому вниманию СМИ и рекламе музыканта и обычно увеличивает продажи записей в несколько раз, а также значимость чартов. В 2005 году, после того, как Бен Ли получил три награды, его альбом Awake Is the New Sleep подскочил с 31-го места на 5-е в чартах ARIA, что является его самой высокой позицией. В октябре 1995 года певица Тина Арена стала первой женщиной, выигравшей премию в номинации Альбом года и Песня года. До церемонии альбом достиг 3× платины, а к концу года он стал 8× платины и возглавил чарт альбомов.

Категории
Премия ARIA Awards вручается в четырех областях: ARIA Awards (для общих и жанровых категорий), Изобразительное искусство, Мастерство и Общественное голосование. За исключением области Общественного голосования, все победители и номинанты премии определяются либо академией голосования, либо школой судейства. Номинанты в категориях общественного голосования определяются коллегией, а публика выбирает победителя.

ARIA Music Awards

1   Rolf Harris was stripped of his induction in 2014 after being convicted for indecent assault.

Самые награждаемые исполнители

Примечания

Ссылки
 

Награды, появившиеся в 1987 году
Музыкальные премии Австралии
ARIA Music Awards